Garajonay – dont le nom provient de la légende canarienne de Gara et Jonay – peut désigner :
 Le Alto de Garajonay, point culminant de l'île de La Gomera aux Îles Canaries en Espagne ;
 Le parc national de Garajonay, un parc naturel qui doit son nom au précédent.